Малое Шумаково — село в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Петровского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Челябинской области, в лесостепной зоне, на северном берегу озера Табынша, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к востоку от посёлка Увельского, административного центра района. Абсолютная высота — 194 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,3 %, женщины — соответственно 53,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из восьми улиц.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района